Les Feux d'artifice est une chanson composée par Calogero, parue en 2014 sur l'album Les Feux d'artifice, interprétée par Calogero et sortie comme deuxième extrait de cet album en single en .
Le , en hommage aux victimes de l'attentat du  à Nice, Calogero, chantera cette chanson, submergé par l'émotion, il ne pourra pas chanter le dernier couplet.

Classements hebdomadaires

Référence 

Chanson interprétée par Calogero
Chanson de 2014
Single musical sorti en 2014
Single publié par Polydor
Chanson écrite par Calogero